Муниципалитет Рохас  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 2050 км². Население — 23432 человек. Плотность населения — 11,41 чел./км².

Административный центр — Рохас.

География 
Департамент расположен на севере провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Колон
на северо-востоке — с муниципалитетом Пергамино
на востоке — с муниципалитетом Сальто
на юго-востоке — с муниципалитетом Чакабуко
на юго-западе — с муниципалитетом Хунин
на западе — с муниципалитетом Хенераль-Ареналес

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес